Ві́лкінсон () — прізвище британського походження. Це варіант прізвища Вільямсон, та є похідним від варіанту особового імені Вільям, Вілкін, привезеного до англо-шотландського кордону під час вторгнення вікінгів до Англії. Буквально означає «син Вілкіна». За Британським переписом 1881 року воно найчастіше зустрічалось у графстві Вестморленд.

Відомі носії:
 Алекс Вілкінсон (; 1984) — австралійський футболіст, захисник.
 Гевін Вілкінсон (; 1973) — новозеландський футболіст, що грав на позиції захисника.
 Гері Вілкінсон (; 1966) — англійський колишній професіональний гравець у снукер.
 Говард Вілкінсон ( 1943) — англійський футболіст, півзахисник. Після завершення ігрової кар'єри — футбольний тренер.
 Даніель Вілкінсон (; 1845—1885) — остання людина, яку було страчено у штаті Мен.
 Девід Тод Вілкінсон (; 1935—2002) — американський фізик, космолог, один з першовідкривачів космічного мікрохвильового випромінювання.
 Джеймс Вілкінсон (; 1919—1986) — видатний вчений у галузі обчислювальної математики.
 Джефрі Вілкінсон (; 1921—1996) — англійський хімік, лауреат Нобелівської премії з хімії 1973 року.
 Джон Вілкінсон (; 1728—1808) — британський промисловець періоду промислового перевороту.
 Енді Вілкінсон (, 1984) — англійський футболіст, правий захисник.
 Кендра Вілкінсон (; 1985)— американська телезірка і фотомодель.
 Лорен Вілкінсон (; 1989) — канадська веслувальниця, олімпійська медалістка (2012).
 Лорен Вілкінсон (; 1984) — американська письменниця у жанрі фантастки.
 Ніл Вілкінсон (; 1967) — канадський хокеїст.
 Норман Вілкінсон (; 1878—1971) — британський художник.
 Ріан Вілкінсон (; 1982) — канадська футболістка, олімпійська медалістка (2012).
 Том Вілкінсон (; 1948) — британський актор театру і кіно.

Примітки